Barra, entrada de um porto
 Barra (caractere), sinal gráfico

No Brasil
Bahia
 Barra (Bahia), município
 Barra (Salvador), bairro 

Na Europa
 Barra (Escócia)
 Barras (Alpes da Alta Provença)

Desambiguação